Morla bezeichnet:

 Morla (Fluss), einen Fluss in der italienischen Provinz Bergamo
 Uralte Morla, eine Schildkröte im Roman Die unendliche Geschichte von Michael Ende, siehe Figuren und magische Gegenstände in der Unendlichen Geschichte#Uralte Morla

Morla ist der Name von:
 Jean-Baptiste Morla, ehemaliger Bürgermeister von Samoreau

Siehe auch:
 Mörla